Рубéн Евгéньевич Си́монов (р. 1 июля 1953, Москва, СССР) — советский и российский актёр и театральный режиссёр. Заслуженный артист России (2012). Лауреат премии Ленинского комсомола (1985).

Биография 
Рубен Евгеньевич Симонов родился 1 июля 1953 года в семье Евгения Симонова . Мать  Лифанова Маргарита Ульяновна ( 1926-2007) - советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1971). Род Симонова происходит из владикавказских армян, а фамилия режиссёра является русифицированной армянской фамилией «Симонянц». Окончил театральный институт имени Б. В. Щукина в 1974 году (курс В. К. Львовой). Сразу по окончании института он был приглашён в труппу Драматического театра на Малой Бронной на роль Костика в спектакле «Покровские ворота». И автор пьесы Л. Г. Зорин и режиссёр спектакля М. М. Козаков не пожалели о своём выборе. 

За время работы в театре на Малой Бронной, Р. Е. Симонов с успехом сыграл 18 ролей, среди которых — 7 ведущих: Костик («Покровские ворота»), Кай («Жестокие игры»), Пестель («Лунин или Смерть Жака»), Павел («Враги»), Бодянский («Рассказ от первого лица»), Чичо («Королевские цветы»), Трусливый Лев («Волшебник Изумрудного города»). В исполнении этих ролей проявились те специфические творческие качества артиста, которые позволили ему заняться впоследствии режиссёрской работой: глубокое вскрытие идейного содержания образа, детальная разработка характера персонажа, точный внешний рисунок.

В театре на Малой Бронной Р. Е. Симонов был привлечён к работе в качестве режиссёра-ассистента в спектаклях «Жестокие игры», «Отпуск по ранению», «А всё-таки она вертится» и направлен руководством театра, А. Л. Дунаевым и А. В. Эфросом на Высшие театральные курсы при ГИТИСе им. А. В. Луначарского. В 1981—1982 годах Р. Е. Симонов — слушатель Высших театральных курсов при ГИТИСе им. А. В. Луначарского по специальности — «Режиссёр-постановщик драматического театра». В это время, под руководством А. А. Гончарова, он работает в театре им. В. В. Маяковского в качестве режиссёра-стажёра над спектаклями «Кошка на раскалённой крыше» и «Жизнь и смерть Клима Самгина». После успешного окончания Высших театральных курсов Р. Е. Симонов направляется Министерством культуры СССР на стажировку в театр им. Е. Б. Вахтангова, а затем зачисляется в штат театра.

Первой крупной работой Р. Е. Симонова стал спектакль «Раненые». Симонов продемонстрировал в нём режиссёрский темперамент, острое чувство современности, чёткость композиционного решения и, может быть, самое главное — умение увлечь своим замыслом актёров. «Молодой режиссёр, — свидетельствовала пресса, — доверился драматургическому мастерству, воспроизвёл его на сцене средствами психологического театра в образах живых и достоверных, волнующих своей болью и правдой, цельностью и неоднозначностью». За спектакль «Раненые» поставленный к Юбилею Победы, Р. Е. Симонов был удостоен премии Ленинского комсомола. Остро ощущая стремление молодёжи к творческому выявлению, Рубен Симонов фактически возглавил работу молодых артистов над внеплановыми, самостоятельными работами. Благодаря этой деятельности родились два первоклассных профессиональных спектакля: «Русь, браво!!» и «Пух, Пух, Пух». Всё это время он не оставлял и актёрскую работу. В его послужном списке 10 ролей на сцене театра Вахтангова. Р. Е. Симонов неизменно участвовал как автор и режиссёр-постановщик во всех юбилейных вечерах театра Вахтангова, которые всегда проходили с большим успехом.

Параллельно Р. Е. Симонов работал как режиссёр-постановщик в Московском драматическом театре им. Рубена Симонова. Здесь он осуществил постановку спектаклей — «Джек-Восьмёркин», «Мой бедный Марат», «Горя бояться — счастья не видать», «Девушка-гусар», «Дайте мне старуху», «Сказка за сказкой», «Арбатский вальс». Спектакль «Девушка-гусар» был удостоен первой премии на Международном театральном фестивале в Южной Корее. В театре им. Р. Симонова он, как актёр, сыграл десять ролей. Среди них Царь Дормидонт («Горя бояться — счастья не видать»), Капитан Роланд и Лерман («Девушка-гусар»), Пустернак («Дайте мне старуху»).

Р. Е. Симонов преподаёт актёрское мастерство в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Он является режиссёром-педагогом дипломных спектаклей «Соломенная шляпка» (выпуск 2006 года), «Русские водевили» (выпуск 2008 года). Многие из его учеников с успехом работают в театре им. Евг. Вахтангова.

Р. Е. Симонов — член Российского Авторского Общества. Обладая литературным и поэтическим даром, является автором пьес «Галатея», «Киллер и дура», «Из сказки в сказку», «Арбатский вальс». По его пьесе «Киллер и дура» режиссёр Сергей Косач снял художественный фильм «Убить Беллу». Р. Е. Симонов является автором стихотворного либретто оперетты «Фиалка Монмартра», автором стихотворных текстов к мюзиклу Джерри Хермана «Хелло, Долли» и автором либретто Юбилейного вечера в Московском театре Оперетты.

Р. Е. Симонов много работает в кино и на телевидении. Его фильмография насчитывает более тридцати картин.

В рамках проведения Года России в Болгарии, Р. Е. Симонов был направлен руководством театра им. Вахтангова в Софию для постановки спектакля. И среди его последних работ — спектакль «Принцесса Турандот» в болгарском театре «София». Судя по рецензиям, спектакль был высоко оценен театральной общественностью и восторженно принят публикой. Эта постановка была удостоена награды «Икар» на фестивале Балканских театров.

Ко «Дню защиты детей» 1 июня 2010 года Р. Е. Симонов вместе с молодыми актёрами показал сочинённый им самим спектакль «Из сказки в сказку».

Фильмография 
  — Друзья мои… (киноальманах, 4-я новелла «Чукотский марш») — Погосян, бородач, кандидат в стройотрядовцы
  — Помни имя своё — сержант
  — От зари до зари — чернявый попутчик Фёдора Рожнова в такси
 1975 — Персональное дело (фильм-спектакль) — Марат
  — Рассказ от первого лица (фильм-спектакль) — Бодянский
  — Ларец Марии Медичи — Михаил Казарян, следователь
  — Третье измерение — Сартанян, офицер, член экипажа подлодки
  — Инспектор Лосев — Эдик Албанян
 1982 — Солнечный ветер (ТВ) — Миша, сотрудник лаборатории
  — Когда играли Баха (короткометражный) — приятель
 1983 — Отпуск по ранению (фильм-спектакль) — Мишка (нет в титрах)
  — Петля — Эдик Албанян
 1983 — Тревожное воскресенье — Карен Малаян, капитан противопожарной службы, командир пожарного катера
  — Гостья из будущего — профессор Гоги, сотрудник Института времени
  — Берега в тумане — французский полковник (нет в титрах)
  — Без срока давности — Петросян, капитан
 1986 — Чичерин — Карахан
  — Пять писем прощания — Ваган Терьян
  — Мартовские иды (фильм-спектакль) — секретарь Цезаря
  — Маросейка, 12 (Фильм № 6 «Бабье лето») — знакомый Алины в Москве
 2000 — Сыщики (Фильм 7 «Черт лысый») — Коркия
  — Моя граница — наркобарон
  — Бомба для невесты — отец
  — Очарование зла — Рош, комиссар французской полиции
 2006 — Сыщики-5 (Фильм 2 «Шесть шестых») — Изаксон
  — Стая — Мдиванбеги, князь
  — Элизиум (не завершен) — Владимир Андреевич
 2010 — Зоя — Сталин
  — Кодекс чести-5 (Фильм № 1 «Новый») — Борис
  — Ментовские войны-5 (Фильм № 3 «Лицом к лицу») — Реваз Анзорович Кунашвили, пластический хирург
  — СОБР — Тахир Алиевич Байсултанов, полковник милиции, заместитель начальника Ставропольского УВД
 2011 — Я желаю тебе себя — заказчик
  — Евгений Онегин (фильм-спектакль) — сосед Лариных
  — Москва. Три вокзала (163-я серия «Трубадур») — Ипполит Духовский (Дешан), коллекционер
  — Верю не верю — Фёдор Кузьмич, сосед Кати, ходячая энциклопедия
  — Под напряжением — Александр Юрьевич Бобровский, генерал-майор юстиции

Награды 
 Орден Дружбы (10 сентября 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Заслуженный артист Российской Федерации (5 апреля 2012 года) — за заслуги в области искусства.
 Премия Ленинского комсомола (1985).

Примечания

Ссылки 
 Театр им. Вахтангова. Рубен Симонов

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Рубен Евгеньевич